Althaea peut désigner :
 (119) Althaea, un astéroïde ;
 Althaea, un genre botanique.